Gánóczy Sándor (1861–1938) földmérő mérnök, újságíró, lapszerkesztő
 Gánóczy Sándor (1900–1977) vegyészmérnök, főiskola tanár, festőművész
 Gánóczy Sándor (1928) teológus, egyháztörténész, Kálvin-kutató